„Szép Fülöp” az alábbi uralkodók mellékneve volt
 IV. Fülöp francia király (1268–1314), a Capeting-dinasztia tagja, III. (Merész) Fülöp király és Aragónia Izabella fia.
 I. Fülöp kasztíliai király 1478–1506, a Habsburg-ház sarja, I. Miksa osztrák főherceg (utóbb császár) és Burgundi Mária fia, V. Károly császár és I. Ferdinánd magyar és cseh király édesapja.